Лукинщина — топоним в России:
 Лукинщина — деревня в Котельничском районе Кировской области;.
 Лукинщина — деревня в Новгородском районе Новгородской области.